Mieza peut se référer à :
 Mieza (Espagne) : une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Miéza (Macédoine) : une ville antique de Macédoine